В краю́ поте́рянных душ — дебютный полнометражный студийный альбом украинской хеви-метал группы Крылья, который вышел на лейбле CD-Maximum 26 октября 2009 года.

Список композиций

Участники записи

Основной состав 
 Александр Плюснин — вокал
 Олег Дайнеко — гитара
 Юрий Долганов — гитара
 Олег Щеглов — бас-гитара
 Егор Сидельников — барабаны

Приглашённые музыканты 
 Геннадий Гримов — соло гитара (1)
 Илья "Ларс" Мамонтов — соло гитара (5)
 W.Angel ("Conquest") — соло гитара (6)

Администрация 
 Николай Попов — менеджмент
 Сергей Ханеев — продюсирование

 Накопление и редакция: студия PanSaund (г. Николаев, Украина)
 Сведение и мастеринг: W.Angel, студия "Conquest Sound Factory" (г. Киев, Украина)
 Автор обложки, дизайн и оформление: Алексей Попов
 Фото группы: Юрий Бондарев

Ссылки 
 Официальный сайт группы
 Страница на сайте лейбла «CD-Maximum»
 Рецензия на альбом «В краю потерянных душ» в журнале Dark City № 54, 2010 год 
 Рецензия на альбом «В краю потерянных душ» в журнале Rockcor № 87, 2009 год

Примечания 

Альбомы CD-Maximum
Альбомы группы «Крылья»